oostelijke pijpbloemvlinder
 Spaanse pijpbloemvlinder
 zuidelijke pijpbloemvlinder